

Geografia

Austria

Comuni 
 Bruckneudorf – comune nel distretto di Neusiedl am See (Burgenland)
 Neudorf bei Parndorf – comune nel distretto di Neusiedl am See (Burgenland)
 Neudorf bei Staatz – comune nel distretto di Mistelbach (Bassa Austria)
 Wiener Neudorf – comune nel distretto di Mödling (Bassa Austria)

Ex comuni e frazioni 
 Gattendorf-Neudorf – ex comune nel distretto di Neusiedl am See (Burgenland)
 Neudorf – frazione di Gaflenz, comune nel distretto di Steyr-Land (Bassa Austria)
 Neudorf – frazione di Graz, città statutaria (Stiria)
 Neudorf – frazione di Ilztal, comune nel distretto di Weiz (Stiria)
 Neudorf – frazione di Klagenfurt am Wörthersee, città statutaria (Carinzia)
 Neudorf – ex comune ora frazione di Raxendorf, comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Neudorf – frazione di Regau, comune nel distretto di Vöcklabruck (Alta Austria)
 Neudorf – frazione di Wernberg, comune nel distretto di Villach-Land (Carinzia)
 Neudorf an der Mur – frazione di Gabersdorf, comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)
 Neudorf bei Ilz – frazione di Ilz, comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)
 Neudorf bei Landsee – ex comune ora frazione di Markt Sankt Martin, comune nel distretto di Oberpullendorf (Burgenland)
 Neudorf bei Mooskirchen – frazione di Mooskirchen, comune nel distretto di Voitsberg (Stiria)
 Neudorf bei Passail – ex comune ora frazione di Passail, comune nel distretto di Weiz (Stiria)
 Neudorf bei Stainz – frazione di Stainz, comune nel distretto di Deutschlandsberg (Stiria)
 Neudorf im Sausal – frazione di Sankt Andrä-Höch, comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)

Belgio 
 Neudorf – frazione di Raeren, comune nella provincia di Liegi (Vallonia)

Canada 
 Neudorf – villaggio nella provincia del Saskatchewan

Francia 
 Neudorf (Francia) – antico nome tedesco di Village-Neuf, comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)

Germania

Comuni 
 Graben-Neudorf – comune nel distretto di Karlsruhe (Baden-Württemberg)
 Kreba-Neudorf – comune nel circondario di Görlitz (Sassonia)
 Neudorf – antico nome di Mespelbrunn, comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Neudorf-Bornstein – comune nel circondario di Rendsburg-Eckernförde (Schleswig-Holstein)

Ex comuni, frazioni e quartieri 
 Neudorf – frazione di Ansbach, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Neudorf – frazione di Cunewalde, comune nel circondario di Bautzen (Sassonia)
 Neudorf – ex comune ora frazione di Diemelstadt, città nel distretto di Kassel (Assia)
 Neudorf – ex comune ora frazione di Dietenhofen, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Neudorf – ex comune, ora abbandonato, nel territorio di Dresda, città extracircondariale (Sassonia)
 Neudorf – ex comune ora frazione di Harzgerode, città nel circondario dello Harz (Sassonia-Anhalt)
 Neudorf – frazione di Heiligenstadt in Oberfranken, comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Neudorf – frazione di Kempten, città nel distretto della Svevia (Baviera)
 Neudorf – ex comune ora frazione di Pappenheim, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Neudorf – ex comune ora frazione di Prichsenstadt, città nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Neudorf – ex comune ora frazione di Schauenstein, città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Neudorf – ex comune ora frazione di Sehmatal, comune nel circondario dei Monti Metalliferi (Sassonia)
 Neudorf – ex comune ora frazione di Uplengen, comune nel circondario di Leer (Bassa Sassonia)
 Neudorf – frazione di Varel, città nel circondario della Frisia (Bassa Sassonia)
 Neudorf – ex comune ora frazione di Wächtersbach, città nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Neudorf – ex comune ora frazione di Weismain, città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Neudorf – frazione di Zeithain
 Neudorf-Nord – quartiere di Duisburg, città nel distretto di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Neudorf-Süd – quartiere di Duisburg, città nel distretto di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Lussemburgo 
 Neudorf-Weimershof – quartiere di Lussemburgo, città nel cantone di Lussemburgo (Lussemburgo)

Nuova Zelanda 
 Neudorf – frazione della città di Nelson, autorità unitaria

Polonia 
 Neudorf – nome tedesco di Nowa Wieś Prudnicka, frazione del comune di Biała nel distretto di Prudnik (Opole)
 Neudorf – antico nome tedesco di Nowe Siodło, frazione del comune di Mieroszów nel distretto di Wałbrzych (Bassa Slesia)
 Neudorf bei Lüben – antico nome tedesco di Nowa Wieś Lubińska, frazione della città di Polkowice nel distretto di Polkowice (Bassa Slesia)
 Neudorf bei Neurode – antico nome tedesco di Nowa Wieś Kłodzka, frazione della città di Nowa Ruda nel distretto di Kłodzko (Bassa Slesia)
 Neudorf bei Oletzko – antico nome tedesco di Jabłonowo, frazione del comune di Kowale Oleckie nel distretto di Olecko (Varmia-Masuria)
 Groß Neudorf – antico nome tedesco di Nowa Wieś Wielka

Repubblica Ceca

Comuni 
 Gebirgsneudorf – antico nome tedesco di Nová Ves v Horách, comune nel distretto di Most (Ústí nad Labem)
 Neudorf – antico nome tedesco di Modrá, comune nel distretto di Uherské Hradiště (Zlín)
 Neudorf (già Mährisch Neudorf) – antico nome tedesco di Moravská Nová Ves, comune nel distretto di Břeclav (Moravia Meridionale)
 Neudorf – antico nome tedesco di Nesvačilka, comune nel distretto di Brno-venkov (Moravia Meridionale)
 Neudorf – antico nome tedesco di Nová Dědina, comune nel distretto di Kroměříž (Zlín)
 Neudorf – antico nome tedesco di Nová Ves, comune nel distretto di Brno-venkov (Moravia Meridionale)
 Neudorf – antico nome tedesco di Nová Ves, comune nel distretto di Louny (Ústí nad Labem)
 Neudorf – antico nome tedesco di Nová Ves, comune nel distretto di Mělník (Boemia Centrale)
 Neudorf – antico nome tedesco di Nová Ves, comune nel distretto di Praha-východ (Boemia Centrale)
 Neudorf – antico nome tedesco di Nová Ves, comune nel distretto di Strakonice (Boemia Meridionale)
 Neudorf – antico nome tedesco di Nová Ves, comune nel distretto di Třebíč (Vysočina)
 Neudorf – antico nome tedesco di Nová Ves, comune nel distretto di Žďár nad Sázavou (Vysočina)
 Neudorf – antico nome tedesco di Nová Ves pod Pleší, comune nel distretto di Příbram (Boemia Centrale)
 Neudorf – antico nome tedesco di Nová Ves u Nového Města na Moravě, comune nel distretto di Žďár nad Sázavou (Vysočina)
 Neudorf – antico nome tedesco di Ostrožská Nová Ves, comune nel distretto di Uherské Hradiště (Zlín)
 Neudorf – antico nome tedesco di Převýšov, comune nel distretto di Hradec Králové (Hradec Králové)
 Neudorf an der Neiße – antico nome tedesco di Nová Ves nad Nisou, comune nel distretto di Jablonec nad Nisou (Liberec)
 Neudorf an der Popelka – antico nome tedesco di Nová Ves nad Popelkou, comune nel distretto di Semily (Liberec)
 Neudorf bei Berlau – antico nome tedesco di Nová Ves, comune nel distretto di Český Krumlov (Boemia Meridionale)
 Neudorf bei Budweis – antico nome tedesco di Nová Ves, comune nel distretto di České Budějovice (Boemia Meridionale)
 Neudorf bei Dobrzan – antico nome tedesco di Nová Ves, comune nel distretto di Plzeň-jih (Plzeň)
 Neudorf bei Gurein – antico nome tedesco di Kuřimská Nová Ves, comune nel distretto di Brno-venkov (Moravia Meridionale)
 Neudorf bei Neugedein – antico nome tedesco di Nová Ves, comune nel distretto di Domažlice (Plzeň)
 Neudorf bei Plan o Neudorf II – antico nome tedesco di Trstěnice, comune nel distretto di Cheb (Karlovy Vary)
 Neudorf bei Tepl o Neudorf I – antico nome tedesco di Nová Ves, comune nel distretto di Sokolov (Karlovy Vary)
 Neudorf bei Tinischt – antico nome tedesco di Nová Ves, comune nel distretto di Rychnov nad Kněžnou (Hradec Králové)
 Neudorf bei Tischnowitz – antico nome tedesco di Tišnovská Nová Ves, comune nel distretto di Brno-venkov (Moravia Meridionale)
 Neudorf-Hostaschau – antico nome tedesco di Ostašov, comune nel distretto di Třebíč (Vysočina)

Frazioni 
 Neudorf – antico nome tedesco di Nová Ves, frazione del comune di Hora Svatého Šebestiána nel distretto di Chomutov (Ústí nad Labem)
 Neudorf – antico nome tedesco di Nová Ves, frazione del comune di Lukov nel distretto di Znojmo (Moravia Meridionale)
 Neudorf-Alt o Neudorf bei Altstadt – antico nome tedesco di Vysoká, frazione del comune di Malá Morava nel distretto di Šumperk (Olomouc)
 Neudorf bei Pfraumberg – antico nome tedesco di Nová Ves pod Přimdou, frazione del comune di Třemešné nel distretto di Tachov (Plzeň)

Romania

Comuni 
 Neudorf – antico nome tedesco di Ohaba, comune nel distretto di Alba (Transilvania)
 Neudorf – antico nome tedesco di Rădești, comune nel distretto di Alba (Transilvania)

Frazioni 
 Neudorf – antico nome tedesco di Bezidu Nou, frazione del comune di Sângeorgiu de Pădure nel distretto di Mureș (Transilvania)
 Neudorf – frazione di Zăbrani, comune nel distretto di Arad (Banato)
 Neudorf – antico nome tedesco di Nou, frazione del comune di Roșia nel distretto di Sibiu (Transilvania)
 Neudorf – nome tedesco di Nou Săsesc, frazione del comune di Laslea nel distretto di Sibiu (Transilvania)

Serbia 
 Neudorf an der Donau – antico nome tedesco di Bačko Novo Selo, frazione del comune di Bač nel distretto della Bačka Meridionale (Voivodina)

Slovacchia 
 Neudorf – antico nome tedesco di Nová Dedina, comune nel distretto di Levice (Nitra)
 Neudorf – antico nome tedesco di Nová Dedinka, comune nel distretto di Senec (Bratislava)
 Neudorf – antico nome tedesco di Nová Ves nad Žitavou, comune nel distretto di Nitra (Nitra)
 Neudorf – antico nome tedesco di Slovenská Nová Ves, comune nel distretto di Trnava (Trnava)
 Neudorf an der Waag – antico nome tedesco di Nová Ves nad Váhom, comune nel distretto di Nové Mesto nad Váhom (Trenčín)
 Theben-Neudorf – antico nome tedesco di Devínska Nová Ves, quartiere della città di Bratislava nel distretto di Bratislava IV (Bratislava)
 Zipser Neudorf in der Ostslowakei – antico nome tedesco di Spišská Nová Ves, città nel distretto di Spišská Nová Ves (Košice)

Svizzera 
 Neudorf – ex comune ora frazione di Beromünster, comune nel distretto di Sursee (Canton Lucerna)

Ungheria 
 Neudorf (oggi Nyergesújfalu) – città

Pagine correlate 
 Neuendorf – pagina di disambiguazione
 Neundorf – pagina di disambiguazione